Der Einzelsprint der Männer im freien Stil bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 11. Februar 2014 im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Olympiasieger wurde der Norweger Ola Vigen Hattestad vor Teodor Peterson und Emil Jönsson. Der Russe Nikita Krjukow wurde aufgrund von Doping nachträglich disqualifiziert.

Daten 
 Datum: 11, Februar 2014, 14:25 Uhr (Qualifikation), 16:25 Uhr (Finale)
 Streckenlänge: 1800 m
 Höhenunterschied: 35 m
 Maximalanstieg: 32 m
 Totalanstieg: 62 m
 86 Teilnehmer aus 40 Ländern, davon 85 in der Wertung

Ergebnisse

Qualifikation 
Die besten 30 Starter erreichen das Viertelfinale.

Viertelfinale 
Die besten 2 Starter jedes Laufs, sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Halbfinale.

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

Viertelfinale 5

Halbfinale 
Die besten 2 Starter jedes Laufs, sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Finale.

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Weblinks 
 
 

Sprint (Männer)